Свє́чников, Свєчніков () — російське прізвище, утворене від свечник («той, хто займається виробництвом і продажем свічок, свічкар»). Відомі носії:
 Свєчніков Анатолій Григорович (1908—1962) — український радянський композитор, заслужений діяч мистецтв Української РСР (1954).

 Свєчников Василь Миколайович — науковець-металург, академік АН УРСР.
 Свєчников Євген Ігорович — російський хокеїст.
 Свєчников Сергій Васильович — український фізик, академік НАН України.
 Свєчников Сергій Іванович (1952—1991) — український актор.

Див. також 
 Свєшніков (Свєшников)
Прізвища
Російські прізвища